Le qualificazioni del singolare del Geneva Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Adrian Mannarino (qualificato)
  Lukáš Rosol (qualificato)
  Donald Young (ultimo turno)
  Damir Džumhur (qualificato)

 Andrej Kuznecov (qualificato)
 Somdev Devvarman (ultimo turno) 
 Pedro Cachín (secondo turno)
 Matteo Donati (ultimo turno)

Qualificati 

  Adrian Mannarino 
  Lukáš Rosol

 Andrej Kuznecov
 Damir Džumhur

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Geneva Open 2015
ATP World Tour 2015